Мартина Мюллер (; ) — немецкая футболистка, нападающая. Чемпионка мира 2003 и 2007 годов, чемпионка Европы 2001 и 2009 годов, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года.

Карьера

Клубная 
В молодости играла за разнообразные команды до тех пор, пока не попала в состав «Франкфурта». На первых порах заметной не была, но после ухода из команды Сандры Смисек и Биргит Принц пробилась в основной состав и позволила команде удержаться на плаву. Через два года отправилась в «Бад Нойенар», отыграв там 4 сезона. С 2005 года защищает цвета «Вольфсбурга», с которым вернулась из Второй бундеслиги в Первую, забив 36 голов за первый сезон.

В сборной 
Дебютировала 22 июля 2000 года в матче против сборной США. Сыграла 98 игр и забила 33 гола. Выигрывала чемпионаты Европы 2001 и 2009 годов, чемпионаты мира 2003 и 2007 годов, бронзовые медали Олимпиады в Афинах.

Вне футбола 
Работает параллельно клерком в филиале компании «Фольксваген» в Вольфсбурге.

Ссылки 
 Профиль на сайте Немецкого футбольного союза
 Профиль на сайте ФК «Вольфсбург»

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Франкфурт»
Игроки ЖФК «Бад-Нойенар»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»